Es una moderna autopista panameña, construida en 1998. Ésta conecta el centro de la ciudad con las áreas revertidas así como con las principales barriadas del norte de la ciudad. Luego de muchos retrasos en su construcción, actualmente llega hasta el corregimiento de Tocumen,  permitiendo la circunvalación de la ciudad de Panamá a través de su conexión con el Corredor Sur. 

La autopista fue construida, y operada hasta el 5 de octubre de 2012, por PYCSA México. Fecha en la que la Empresa Nacional de Autopistas (ENA) de Panamá  completó el proceso de compra del "Corredor Norte" y esta vía urbana empezó a ser administrada por ENA, quedando su operación a cargo de la empresa Maxipista de Panamá, S.A..

Costo  de la obra

Véase también

Calles y avenidas 
 Avenida Balboa
 Avenida Central
 Calle 50
 Cinta Costera
 Corredor Sur
 Vía España
 Vía Ricardo J. Alfaro

Referencias 

Carreteras de Panamá